Mineral Point – villaggio del Missouri
Mineral Point – città del Wisconsin